Пампанейра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 18 км². Население — 356 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de la villa de Pampaneira 
 Microweb turística de Pampaneira realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Pampaneira 

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады